The Vagabond King (operette), een operette van Rudolf Friml
The Vagabond King (1930), een film van Ludwig Berger
The Vagabond King (1956), een film van Michael Curtiz